Urszula Grabowska – polska aktorka
 Urszula Grabowska – polska tłumaczka